Ixhuapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixhuapan, Acayucan, ort, Veracruz, 
 Ixhuapan, Angel R. Cabada, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar